KW Андромеды () — карликовая новая, двойная катаклизмическая переменная звезда типа U Близнецов (UG) в созвездии Андромеды на расстоянии (вычисленном из значения параллакса) приблизительно 4846 световых лет (около 1486 парсеков) от Солнца. Видимая звёздная величина звезды — от +22m до +14,8m.

Характеристики 
Первый компонент — аккрецирующий белый карлик спектрального класса pec(UG).

Примечания